Riget kan referere til følgende ting:
 Rigshospitalet – et sygehus i København.
 Riget – dansk tv-serie af Lars von Trier, der udspiller sig på Rigshospitalet.
 Riget (avis) – dansk avis, der udkom 1910-1913.